A TCR Európa-kupa 2018-ig csak egy egyfordulós sorozat volt, amelyet 2017-ben az Adria Racewayen rendeztek. 2018-ban ezt egy komoly, hatfordulós Európa-kupává bővítették ki. A szezon 2018. május 6-án vette kezdetét a Circuit Paul Ricardon és október 21-én ért véget a barcelonai szezonzáróval.

A promóterek megállapodása alapján a sorozat hét versenyhétvégéjéből öt a TCR BeNeLux bajnokság része volt.

A TCR Európa-kupa mezőnyében részt vehettek kéttengelykapcsolós automatizált sebességváltóval (DSG) rendelkező autók is, ezen versenyzők számára külön pontrendszert is bevezettek a sorozat szervezői. A bajnoki címet a spanyol Mikel Azcona szerezte meg.

Csapatok és versenyzők 
A TCR Európa-kupa hivatalos gumiabroncs beszállítója a Yokohama.

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2017. november 23-án hozták nyilvánosságra, majd 2017. december 20-án bővült egy új helyszínnel, Zandvoorttal.

Nagydíjak

Eredmények

Versenyzők 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatbajnokság 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

DSG Challenge

TCR BeNeLux versenyzők

TCR BeNeLux csapatok

Jegyzetek

További információk

Fordítás 

Európa